est un DVD publié par Good Charlotte en 2003, environ un an après The Young and the Hopeless. Ce DVD présente tous les singles sortis depuis leurs débuts jusqu'à leur deuxième album, excepté le titre Hold On. Il contient des commentaires du groupe qui explique la fabrication de chaque vidéo. Il est certifié platine aux États-Unis.

Contenu
 Little Things (video et commentaire)
 The Motivation Proclamation (video et commentaire)
 Festival Song (video et commentaire)
 Lifestyles of the Rich and Famous (video et commentaire)
 The Anthem (video et commentaire)
 Girls & Boys (video et commentaire)
 The Young & the Hopeless (video et commentaire)

Bonus
Discographie
Galerie de photos
Le clip de The Click
Une maquette d'un court épisode, fait avec des images de la salle d'audience des scènes du clip de Lifestyles of the Rich and Famous.

Notes et références

Liens externes 
 

Album de Good Charlotte
Compilation musicale sortie en 2003
DVD musical

en:Good_Charlotte_discography#Video_albums